Daba – termine riferito alla tradizionale religione dei mosuo

Geografia 
 Daba Al Bayah – città dell'Oman, capoluogo dell'omonima provincia
 El Daba – villaggio e stazione ferroviaria a circa 180 km a ovest di Alessandria d'Egitto
 Foreste sempreverdi dei monti Daba – ecoregione dell'ecozona paleartica nella parte orientale della Cina
 Monti Daba – catena montuosa della Cina centrale

Altro 
 Lingua Daba –  dialetto ciadico parlato in Camerun
 Progetto Keur Daba –  progetto di cooperazione internazionale